Кабарди́но-Балка́рский джамаа́т (Джамаат Кабардино-Балкарии, Джамаат КБР) — исламистская террористическая организация, функционировавшая в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) со второй половины 1990-х до середины 2000-х годов.

Был создан и возглавлен в 1998 году нальчиковским имамом Мусой (Артуром) Мукожевым, его заместителем тогда же стал Анзор Астемиров. Потерпел крах после нападения на Нальчик 13 октября 2005 года. Успешные спецоперации против боевиков и ликвидации главарей привели к постоянному снижению террористической активности в последующие годы. Результатом стало то, что в 2016 году МВД Кабардино-Балкарии объявило, что на территории республики боевиков больше нет.

История 
В 1993 году в КБР молодёжью был основан Исламский центр Кабардино-Балкарии (ИЦКБ), руководить которым в 1994 году Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР, представляющее официальное мусульманское духовенство, назначило М. Мукожева — имам-хатыба мечети в микрорайоне Нальчика Вольный аул с 1997 года, быстро ставшего популярным среди прихожан и в короткий час построившего централизованную разветвлённую сеть групп мусульман. В 1998 году на основе ИЦКБ им был создан Кабардино-балкарский джамаат, во главе которого он стал, а его заместителем — А. Астемиров. Однако со временем джамаат перешёл в оппозицию к ДУМ КБР и властям. Начиная с 2000 года имя его главы неоднократно фигурировало в уголовных делах, связанных с религиозным экстремизмом. В августе 2000 года Главным управлением Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе против него было возбуждено уголовное дело за пособничество незаконным вооруженным формированиям; в постановлении отмечалось, что им в 1999 году создана исламистская группа, действия которой были направлены на оказание помощи Хаттабу и Басаеву. В 2001 году Мукожев и Астемиров были задержаны по подозрению в причастности к террористическим актам, совершённым на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии (см.); они провели три месяца в следственном изоляторе «Белый лебедь» Пятигорска, однако затем «за недоказанностью» были освобождены. Утверждают, что первоначально Мукожев и Астемиров не были радикально настроенными.

В начале 2001 года от джамаата откололась часть во главе с братьями Асланом и Русланом Беккаевыми. Совместно с лидером карачаевского джамаата Салпагаровым они на лето того же года готовили вооружённое исламистское восстание в КБР и Карачаево-Черкесии, которое оказалось сорванным из-за серии арестов. Братья Беккаевы и большая часть карачаевцев и балкарцев сумела тогда уйти в Грузию и присоединиться к отряду Руслана Гелаева в Панкисском ущелье.

В 2002 году в Нальчике Русланом Нахушевым была создана общественная организация Институт исламских исследований, который он возглавил, а Мукожев и Астемиров стали его заместителями. Отмечалась близость этого института к джамаату.

Во второй половине 2003 года против мусульман начались активные притеснения со стороны властей — массовые обыски, задержания — в связи с тем, что на территории республики длительное время практически открыто находился Басаев. Мукожев в 2003—2004 годах выступал с заявлениями, что с трудом удерживает джамаат от вооружённого выступления в ответ. В 2004 году его мечеть в Нальчике была закрыта, и в том же году сам он перешёл на нелегальное положение.

14 декабря 2004 года в Нальчике под руководством Астемирова и И. Горчханова было совершено вооружённое нападение на управление Государственного комитета по контролю за незаконным оборотом наркотиков, тогда Горчхановым были убиты четверо полицейских, боевики захватили более 250 единиц оружия. Как отмечают, после этого в общине произошел раскол, часть членов поддержала Астемирова, однако Мукожев выступил против, но некоторое время спустя поддержал силовые акции.

По данным правоохранительных органов, в 2005 году отделения джамаата существовали практически во всех районах республики, объединяя до 10 тысяч человек.

В октябре 2005 года Астемиров и Горчханов руководили нападением двух сотен боевиков на Нальчик, неуспех которого послужил крахом джамаата.

Джамаат «Ярмук» 

Образование его относят к 2002 году — десятком жителей Кабардино-Балкарии (в их числе Адамей Джаппуев) во главе с Муслимом Атаевым, ранее подчинявшихся Руслану Гелаеву. Костяк джамаата составляли уроженцы села Кёнделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, откуда был родом Атаев.

Первое столкновение с боевиками джамаата относят к бою 18 августа 2004 года в Чегемском районе республики, когда их группировка численностью в несколько десятков бойцов попала в окружение, из которого сумела вырваться. После спецоперации в Нальчике в январе 2005 года, когда был убит лидер джамаата М.Атаев, «Ярмук» был объявлен практически полностью уничтоженным. С 2005 года входил в состав Кабардино-Балкарского сектора Кавказского фронта.

Лидеры джамаата КБР утверждали, что не связаны с «Ярмуком», в УБОП же его считали их боевым звеном.

В 2005 году Юлия Латынина оценивала его численность в 15—70 человек.

Объединённый вилайят Кабарды, Балкарии и Карачая Имарата Кавказ 

В марте 2010 года, после ликвидации лидера Кабардинского джамаата Анзора Астемирова, карачаевский и кабардинский джамааты были объединены в «Объединенный вилайят Кабарды, Балкарии и Карачая».

В феврале 2011 года боевики фактически сорвали курортный сезон в поселках Приэльбрусья, совершив ряд терактов, подорвав канатную дорогу в Эльбрусском районе и расстреляв там же спустя несколько дней группу туристов из Москвы — в ряде районов КБР был введён режим контртеррористической операции, действовавший вплоть до ноября, когда глава республиканского Следственного комитета Валерий Устов заявил, что указанные теракты фактически раскрыты, часть причастных к ним уничтожена в ходе спецопераций, а часть находится в розыске. По словам Устова, криминогенная обстановка в республике остается сложной, на предложение властей боевикам сдаться не явился ни один человек, местные жители не выдают боевиков даже за обещанную награду до 2 млн рублей.

Как отмечается, Объединённый вилайят Кабарды и Карачая находится на «самофинансировании» — им обложены под угрозой расправы «налогом на джихад» местные предприниматели.

Несмотря на активизацию подполья в 2010—2012 годах и совершение ряда резонансных терактов, действия правоохранительных органов республики дали свои результаты. Успешные спецоперации против боевиков и ликвидации главарей привели к постоянному снижению террористической активности в последующие годы. Результатом стало то, что в 2016 году МВД Кабардино-Балкарии объявило, что на территории республики боевиков больше нет.

Лидеры 
 Муслим Атаев (Сейфуллах) (убит 27 января 2005);
 Рустам Беканов (Сейфуллах) (убит 29 апреля 2005);
 Артур Мукожев (Муса) (убит 11 мая 2009 года);
 Адамей Джаппуев (Абу-Джана) (убит 21 июня 2009 года);
 Анзор Астемиров (Сейфуллах) (убит 24 марта 2010 года);
 Аскер Джаппуев (Абдуллах) (убит 29 апреля 2011 года);
 Алим Занкишиев (Убайдуллах) (убит 27 марта 2012 года)
 Тимур Татчаев (Хамза) (убит 25 июня 2012 года);
 Руслан Батырбеков (Хамза) (убит 20 сентября 2012 года);
 Хасанби Факов (Абу Хасан) (убит 7 августа 2013 года);
 Тенгиз Гукетлов (Тенгиз) (убит 14 марта 2014 года);
 Астемир Берхамов (Аль Бара) (убит 23 мая 2014 года);
 Залим Шебзухов (Салим) (убит в Санкт-Петербурге 17 августа 2016 года)

Примечания

Ссылки 
 Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооружённого выступления в Нальчике 13—14 октября 2005 года / Авт.-сост. А.Жуков. : Правозащитный центр «Мемориал», 2008. 134с.

Кабардино-Балкария
Исламистские террористические организации